Torneig de tennis masculí: J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad 2017
 Torneig de tennis femení: Ladies Championship Gstaad 2017